Dibrompropan ist der Name von vier isomeren chemischen Verbindungen mit der Summenformel C3H6Br2.

 1,1-Dibrompropan
 1,2-Dibrompropan
 1,3-Dibrompropan
 2,2-Dibrompropan